Третий этап Кубка мира по конькобежному спорту сезон 2008/09 годов прошёл в подмосковной Коломне. Этап был перенесён из спорткомплекса в Крылатском из-за частичного разрушения кровли. На этапе проводились соревнования по двум дисциплинам для мужчин и женщин

Программа

Итоги выступлений

1500 метров среди мужчин

5000 метров среди женщин

1500 метров среди женщин

10000 метров среди мужчин

Источники 
Итоги розыгрыша кубка в Коломне на сайте ISUresults.com

Кубок мира по конькобежному спорту 2007/2008
Международные спортивные соревнования в Коломне
Спорт в России в 2007 году